Syrinx může označovat:
 dechový hudební nástroj, viz Panova flétna
 nymfu z řecké mytologie – viz Syrinx (nymfa)
 zpěvné ústrojí u ptáků ze skupiny pěvců – viz syrinx (anatomie)
 české umělecké sdružení, které existovalo počátkem 20. století – viz Syrinx (umělecký spolek)